Фісенко Валерій Якович (1942—1984) — радянський футболіст та тренер.
 Фісенко Володимир Якимович (1923—1945) — старший сержант РА, учасник німецько-радянської війни; повний кавалер ордена Слави.
 Фісенко Михайло Макарович (1935—2012) — радянський шахтар, Герой Соціалістичної Праці.
 Фісенко Михайло Олександрович (* 1990) — російський хокеїст.
 Фісенко Світлана Артурівна (* 1984) — російська футболістка, нападниця.

Див. також 
 Фесенко